Landtagswahlkreis 23 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Main-Tauber (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Waiblingen I (1956 bis 1972)

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Teltow-Fläming I (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Potsdam-Mittelmark III (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Potsdam II (1990)

in Hessen:
 Wahlkreis Hochtaunus I (seit 1983)
 Wahlkreis 23 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 23 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Vorpommern-Rügen I (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Nordvorpommern I (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Rügen II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Hannover-Döhren (seit 2022)
 Landtagswahlkreis Alfeld (2008 bis 2017)
 Landtagswahlkreis Einbeck (2003)
 Landtagswahlkreis Northeim (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Alfeld (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Oberbergischer Kreis I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Leverkusen I (2000)
 Landtagswahlkreis Rheinisch-Bergischer Kreis II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Rhein-Sieg-Kreis I (1975)
 Landtagswahlkreis Bonn-Stadt (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Siegkreis-Nord (1947 bis 1962)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Bernkastel-Kues/Morbach/Kirchberg (Hunsrück) (seit 1996)
 Wahlkreis Bernkastel-Kues/Morbach (1991)

in Sachsen:
 Wahlkreis Leipzig Land 1 (seit 2014)
 Wahlkreis Leipziger Land 1 (1994 bis 2009)
 Wahlkreis Meißen II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Zerbst (seit 2006)
 Landtagswahlkreis Köthen (1994 bis 2002)
 Landtagswahlkreis Zerbst – Köthen II (1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Elbmarschen (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Pinneberg-Nord (2012)
 Landtagswahlkreis Steinburg-West (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Oldenburg (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Segeberg-West (1971 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Segeberg-Nord (1967)
 Landtagswahlkreis Neumünster (1954 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Plön-Süd (1950)
 Landtagswahlkreis Eutin-Süd (1947)

in Thüringen:
 Wahlkreis Ilm-Kreis II (seit 1994)
 Wahlkreis Jena-West (1990)